Eugênio Machado Souto, ismert nevén Geninho (Ribeirão Preto, 1948. május 15. –), brazil labdarúgókapus, edző.

Források 
Geninho adatlapja a sambafoot.com oldalon 

1948-ban született személyek
Élő személyek
Brazil labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Botafogo FC (SP) labdarúgói
A Francana labdarúgói
Az EC São Bento labdarúgói
A Paulista FC labdarúgói
A SER Caxias do Sul labdarúgói
Az EC Vitória labdarúgói
Az EC Novo Hamburgo labdarúgói
Brazil labdarúgóedzők
Az EC Novo Hamburgo vezetőedzői
A Francana vezetőedzői
A Botafogo-SP vezetőedzői
A Santos FC vezetőedzői
Az AD Portuguesa vezetőedzői
A Fortaleza vezetőedzői
Az União São João EC vezetőedzői
Az EC Vitória vezetőedzői
Az AA Ponte Preta vezetőedzői
Az EC Juventude vezetőedzői
A Guarani FC vezetőedzői
Az EC Bahia vezetőedzői
A Matonense vezetőedzői
Az Ituano FC vezetőedzői
A Paraná Clube vezetőedzői
A CA Paranaense vezetőedzői
A CA Mineiro vezetőedzői
A Corinthians vezetőedzői
A CR Vasco da Gama vezetőedzői
A Goiás EC vezetőedzői
Az SC Recife vezetőedzői
A Botafogo FR vezetőedzői
A CC Náutico vezetőedzői
Az AC Goianiense vezetőedzői
A São Caetano vezetőedzői
A Comercial FC (Ribeirão Preto) vezetőedzői
Az Avaí FC vezetőedzői
A Ceará vezetőedzői